Минчин (, , ,  (), ):

 Минчин, Абрам (, ; 1898—1931) — французский художник, выходец из России.
 Минчин, Александр — русско-американский писатель, сценарист, драматург и театральный режиссёр.
 Минчин, Алла Лазаревна (1914, Киев) — артистка балета
 Минчин, Борис Моисеевич (1912, Киев — 1991) — литературный критик, литературовед
 Тимоти «Тим» (Дэвид) Минчин (; род. 1975) — австралийский актёр.

См. также 
 Минкин

Примечания